Lachapelle puede referirse a: 

Geografía
 Lachapelle, comuna francesa situada en Lot y Garona.
 Lachapelle, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Lachapelle, comuna francesa situada en Somme.
 Lachapelle, comuna francesa situada en Tarn y Garona.

Biografías

 Marie Louise Lachapelle